

Sciences et techniques 
 La  matte est une matière sulfurée semi-métallique, produit intermédiaire de la métallurgie du cuivre ou du nickel. 
 La matte est un rassemblement ou regroupement d'animaux ou de végétaux à l'usage des hommes de mer. Ainsi, la matte des thons en mer Méditerranée. Dans certaines limites, le terme finit par désigner un biotope marin spécifique.
 La Matte box est un système de pare-soleil pour caméra.

Culture et société 
 Le matte painting est un effet spécial cinématographique.
 Matte Kudasai est une chanson du groupe King Crimson.
 Chotto Matte Kudasai! est une chanson du groupe J-pop.
 Denwa Matte Imasu est une chanson du groupe J-pop.
 Matte Larangeira est une compagnie brésilienne.

Anthroponyme

Prénom 
 Matte Blanco (1908-1995) est un psychiatre et psychanalyste chilien.

Patronyme 

 Annie-Major Matte (née en 1979), artiste musicale québécoise ;
 Bianca Matte (1990-), reine de beauté brésilienne ;
 Jean-Marie Matte, homme politique québécois ;
 Jean-Paul Matte (1914-1992), homme politique fédéral québécois ;
 Jean-Pierre Matte (né en 1946), acteur québécois ;
  ;
 Martin Matte (né en 1970), humoriste québécois ;
 Michel Matte, (né en 1949), homme politique québécois ;
 Nicolas-Augustin Matte (1781-1837), sculpteur français ;
  ;
 Sébastien Matte La Faveur (1626-1714), chimiste et pharmacien français ;
 Tom Matte (1939-2021), joueur américain de football américain.

Voir aussi 
 Giacomo Mattè-Trucco (1869-1934), ingénieur italien

Toponyme 

 le boulevard Matte, une artère importante de la ville de Brossard ;
 la rivière à Matte, un affluent de la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent, coulant dans Neuville, dans la MRC de Portneuf, Capitale-Nationale.